Het provinciedistrict Marche-en-Famenne, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Marche-en-Famenne in de Belgische provincie Luxemburg, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Erezée, La Roche-en-Ardenne, Durbuy, Marche-en-Famenne en Nassogne.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Erezée omvat de gemeenten Erezée en Manhay.
 Het kieskanton La Roche-en-Ardenne omvat de gemeenten La Roche-en-Ardenne, Rendeux en Tenneville.
 Het kieskanton Durbuy omvat enkel de gemeente Durbuy.
 Het kieskanton Marche-en-Famenne omvat de gemeenten Hotton en Marche-en-Famenne.
 Het kieskanton Nassogne omvat enkel de gemeente Nassogne.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 7 zetels van het kiesarrondissement Marche-en-Famenne toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict La Roche-en-Ardenne een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 3 van de 11 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Marche-en-Famenne had er 8.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luxemburg werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Marche-en-Famenne

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne